FIES ou Fies pode referir-se a:

Federação das Indústrias do Estado de Sergipe - entidade de representação das indústrias do estado de Sergipe
Fundo de Financiamento ao Estudante do Ensino Superior - fundo de financiamento estudantil
Fitun Estudante Lorosae - clube de futebol do Timor-Leste
Fies (EUA) - comunidade nos Estados Unidos

Desambiguações de siglas